Isabelle Balducchi, est une scénariste, réalisatrice et productrice française de cinéma et télévision.

Biographie 
Isabelle Balducchi,  originaire de Castifao en Corse, passe son enfance et adolescence entre la Caraïbe et la Guyane. De retour à Paris, elle débute comme journaliste pendant la période de la post-Perestroika entre Moscou et Léningrad.                                                          Pour la chaîne Arte, elle s'occupe de la production de magazines musicaux Megamix, sous la direction artistique de Martin Meissonnier et Roxanne Frias et collabore ensuite avec la première chaîne locale en France, TV 8 Mont-Blanc dirigée par André Campana.

Sans quitter le champ de la production, elle écrit, réalise et intègre l'École supérieure d'art visuel de Genève, section Cinéma et Médias mixtes pour y étudier le scénario classique, expérimental, l'écriture documentaire, la sculpture, le happening. Elle en sort diplômée en scénario, mise en scène et réalisation.

Elle écrit, réalise et produit avec Iza Productions, plusieurs films documentaires et courts-métrages de fiction dont Réflexions et Comme d'habitude, un thriller psychologique sélectionné au Festival international du film de Locarno en 1997 dans la catégorie Léopards de demain et au Festival de Clermont-Ferrand, entre autres.

Elle a aussi été chargée de mission pour développer et mettre en place la télévision satellite  France 3 Corse (Via Stella), chaîne du Groupe France Télévisions  .

Basée entre la Corse et Paris, ses films ancrés sur l'île et notamment dans son village Castifao sont diffusés et projetés en France et à l'étranger.

Filmographie

Films de fiction 
 Maison Haute (en production)
 Comme d'habitude  Sélection au Festival International du film de Locarno dans la catégorie Léopard de demain, sélection au Festival du Film de Clermont-Ferrand, Festival du film de Soleure, Montecatini, Kiev.  Diffusé sur Ciné plus et Canal plus.
 Joséphine Festival du film de Genève, Festival du film de Gardanne, Festival 
 Rue ancienne
 Autoportrait
 3 oranges
 Kakis en ville, Oliviers furtifs, Les agneaux Capitellu : films de fiction expérimentaux de 10 min
 Casa Suprana (en production)

Films documentaires 
 Les Parsi (en production)
 Leopold Robert, 30 minutes TSR
 Réflexions, Festival du film expérimental de Soleure.
 SOS médecins Genève, 30 minutes, TSR
 Idoménée, côté cour, Opéra de Lyon, 110 minutes
 Simone Forti ou l'état d'enchantement, 53 minutes, France 3 Via Stella, Festival du film de Lama, Arte Mare, Festival international du film de danse Paris-Beaubourg.
 Michel Onfray, philosophe rebelle, 52 minutes,France 3 Via Stella, Boz Prod, Lazaret Ollandini
 Le long des golfes clairs, 56 minutes, France 3 Via Stella, festival de performance Périgeux, FID Marseille
 L'île aux utopies,  90 minutes, Fr3 Marseille
 A la recherche des Stuart de Corse , 54 minutes,France 3 Via Stella, Festival de Lama, Festival Arte mare, Rajasthan international film festival, Bangalore international film Festival, 60 ans du Traité de Rome,  Bruxelles, CMCA
 Le secret de Zia Maria 53, Minutes, France 3 Via Stella,Festival de Lama, Festival Arte Mare, Jour des droits de l'homme au Parlement Européen, Mémorial de la Shoah, Festival International du film de la Résistance, Festival International du film de Bangalore, RIFF, escales documentaires, CMCA,
 Rue Bonaparte 54 minutes, France 3 Via Stella, Festival de Lama, Festival du film de Soleure, RIFF.
 Insulaire dans l'âme, 54 minutes, France 3 Via STELLA minutes,Festival de Lama, Festival ARTE MARE, Festival de 530 ans de la ville d'Ajaccio, RIFF, SIGNS Festival, CINEMAKING Dacca
 Choses vues à Vitrolles, 90 minutes, co-réalisation avec Thierry Vincent, Guy Konopnicki, Isabelle Konopnicki et Thierry de Lestrade, Arte
 Le monde à l'envers, Nicolas Ivanoff, 56 minutes, France 3 Via Stella
Séries documentaires
 Ados de Corse et de Méditérranée, ( en production) 40 épisodes
 Mille enfants pour l'an 2000, France 2, RFO , 40 épisodes
 Mari in Paci France 3 Via Stella,, 24 épisodes

Scénarios et publications 
 N°10 Revue Fora,Sur les traces des Stuarts de Corse, par Isabelle Balducchi
 France 3 Corse (Via Stella), la naissance d'une chaîne de télévision au début du 
 Essai sur la captation d'opéra, Côté cour, côté jardin
 Comme d'habitude, Rue Ancienne, Le secret de Zia Maria, Rue Bonaparte, Le monde à l'envers, A la recherche des Stuart de Corse, Michel Onfray , philosophe rebelle, Simone Forti, l'état d'enchantement, Pilotes et pilotines, Réflexion, Joséphine, Rue Ancienne, Comme d'habitude, Insulaire dans l'âme, Trois oranges, Autoportrait, SOS médecins Genève, L'île aux Utopies,Casa Soprana, Maison Haute

Notes et références

Liens externes 

Scénariste française de cinéma
Réalisatrice française
Documentariste français
Naissance à Paris
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)